EHF Champions League 1998-99 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EHF Champions League 1998-99 (mænd)
 EHF Champions League 1998-99 (kvinder)